Eggenberg ist der Name folgender Personen:
 Eggenberg (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht
 Hans Ulrich von Eggenberg (1568–1634), Direktor des geheimen Rats und Obersthofmeister Ferdinand II.
 Johann Anton I. von Eggenberg (1610–1649), österreichischer Adliger und Diplomat, Fürst von Eggenberg, Herzog von Krumau
 Paul Eggenberg (1918–2004), Schweizer Lehrer, Manager und Mundart-Schriftsteller
 Ruprecht von Eggenberg (1546–1611), österreichischer Feldherr
 Wolff von Eggenberg († 1615), österreichischer Offizier 

Eggenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Eggenberg (Allershausen), Ortsteil der Gemeinde Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Eggenberg (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Eggenberg (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Eggenberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Eggenberg (Gemeinde Berg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Berg im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Eggenberg (Gemeinde Fischlham), Ortschaft von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Eggenberg (Gemeinde Sankt Roman), Ortsteil von Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eggenberg (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eggenberg (Gemeinde Vorchdorf), Katastralgemeinde von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Eggenberg (Graz), Stadtbezirk von Graz, Steiermark

Baulichkeiten:
 Schloss Eggenberg (Graz), Schloss in Graz
 Eggenberg-Haus, Stadtpalast in Sopron (Ödenburg), Ungarn
 Schloss Eggenberg (Vorchdorf), Schloss in Vorchdorf

Berge:
 Eggenberg (Grazer Bergland), 707 m, im Grazer Bergland
 Eggenberg (Lennegebirge), 550 m, im Lennegebirge

Eggenberg, Weiteres:
 Eggenberg (Brauerei), Brauerei in Český Krumlov, Tschechien
 Brauerei Schloss Eggenberg, Vorchdorf (Oberösterreich)

Siehe auch:
 Eckenberg
 Eckberg
 Egenberger
 Eggeberg
 Eggenberger
 Eggenburg
 Ekenberg